SPF – английская аббревиатура.

В информатике
 Sender Policy Framework — расширение для протокола отправки электронной почты SMTP.
 Shortest Path First – алгоритм протокола динамической маршрутизации OSPF, описан в RFC 2328.
 SP-Forth — реализация языка Forth.

В промышленности
 Space Power Facility — экспериментальная вакуумная камера, созданная агентством НАСА.
 SPF – метрика одиночных и остаточных сбоев при оценке безопасности транспортных средств, используется в ISO 26262 и других нормативных документах.

В науке
 Sun protection factor — фактор солнечной защиты, мера эффективности средств для загара.
 Sun protection fluid — жидкость для защиты от солнца.

В биологии
 Specific Pathogen Free — лабораторные животные, свободные от патогенов

Другое
 SPF – Standard Automobile Policy Form — формы протоколов страхового события в англоязычных странах для оформления ДТП.
 Pentax SPF – Pentax Spotmatic F – малоформатный фотоаппарат.

Похожие аббревиатуры 
 IFC-SPF – текстовый формат описания Industry Foundation Classes, определён в ISO 10303-21.
 SPFX – сокращение от Special effect, сокращение SPFX используется наряду с SFX и FX – технологии создания реалистичных видеоизображений для сцен, трудно достижимых или невозможных в реальности, используются в кинематографе, телевидении, видеокомпьютерных играх.
 SFP – Small Form-factor Pluggable — промышленный стандарт модульных трансиверов, используемых для передачи и приема данных в телекоммуникациях. Модули SPF применяются в коммутаторах, маршрутизаторах, медиаконвертерах и подобном оборудовании.
 SFP+ – Enhanced Small Form-factor Pluggable, SFF-8431, SFF-8083 – расширенный стандарт Small Form-factor Pluggable.
 QSFP, QSFP+ – Quad Small Form-factor Pluggable, SFF-8635 — промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных.